Schusterstuhl kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schusterstuhl (berg), Salzburg, Politischer Bezirk Tamsweg, 
 Schusterstuhl (bergstopp), Vorarlberg, Politischer Bezirk Feldkirch, 

Robotskapade Österrikeförgreningar